Vulcan — этот термин имеет несколько значений.

Судоверфи 
 [[AG Vulcan casino
]] — немецкая судо- и локомотивостроительная компания, располагавшаяся в городе Штеттин, действовавшая с 1851 по 1945 год.
 Crichton-Vulcan — финская судоверфь, располагавшаяся в городе Турку, действовавшая с 1874 по 1976 год.

Механизмы 
 Kawasaki Vulcan — мотоцикл.
 Ford Vulcan — автомобильный двигатель, выпускавшийся с 1986 по 2008 год.
 Vulcan (лазер) — сверхмощный лазер, установленный в Rutherford Appleton Laboratory (Великобритания).
 Vulcan (ракета-носитель) — перспективный (с 2019) американский ракета-носитель.
 Aston Martin Vulcan - трековый спорткар, выпущенный тиражом 24 шт.

Оружие 
 Avro Vulcan () — британский стратегический бомбардировщик.
 M61 Vulcan — 20-мм скорострельная шестиствольная авиационная пушка схемы Гатлинга со вращающимся блоком стволов.

В искусстве 
 Vulcan — мини-альбом (EP) рок-группы Snake River Conspiracy, 1999 год.
 Vulcan — компьютерная игра 1987 года.
 Vulkan — графический API.

См. также